Ochsenbein est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Henri Ochsenbein (1911-1986), pasteur alsacien ;
  (1940-2003), biibliothécaire, historien de l’église et médiéviste suisse ;
 Ulrich Ochsenbein (1811-1890), homme politique et général suisse.

Patronyme germanique